Die Nichten der Frau Oberst steht für:

 Die Nichten der Frau Oberst (1968), Film von Erwin C. Dietrich
 Die Nichten der Frau Oberst (1980), Film von Erwin C. Dietrich